Un loquet est une pièce de serrurerie.

 Ludovic Loquet (1965), homme politique français ;
 Pierre Loquet (1930), ou Pêr Loquet en breton, militant nationaliste breton.